1969 Голяма награда на Франция е 19-о за Голямата награда на Франция и пети кръг от сезон 1969 във Формула 1, провежда се на 6 юли 1969 година на пистата Шарад, Клермон Феран, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Франция